Gual steht für

 Gual (Rebsorte), eine spanische weiße Rebsorte

Gual ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Gual Curbelo (1759–1800), venezolanischer Politiker und Militär
 Manuel Gual Vidal (1903–1954), mexikanischer Rechtsanwalt und Hochschullehrer
 Miguel Gual Agustina (1911–1989), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Pedro Gual (1783–1862), venezolanischer Diplomat und Präsident